Adolphe-Marie du Caurroy (1788-1850), juriste français ;
 Eustache Du Caurroy (1549-1609), compositeur français.

Homonymie de patronyme